Amerikai Egyesült Államok

Település

Alabama
Oak Grove (Jefferson megye, Alabama)
Oak Grove (Talladega megye, Alabama)
Hueytown, (Alabama), Oak Grove néven is ismert

Arkansas
 Oak Grove (Carroll megye, Arkansas)
 Oak Grove (Cleveland megye, Arkansas)
 Oak Grove (Crawford megye, Arkansas) 
 Oak Grove (Hot Spring megye, Arkansas)
 Oak Grove (Lonoke County, Arkansas
 Oak Grove (Nevada County, Arkansas
 Oak Grove (Pope megye, Arkansas)
 Oak Grove (Pulaski megye megye, Arkansas))
 Oak Grove (Sevier megye, Arkansas)
 Oak Grove (Washington megye, Arkansas)
 Oakgrove (Carroll megye, Arkansas) 
 Oakgrove (Perry megye, Arkansas)   
 Oak Grove Heights (Arkansas)
 Oak Grove Township (Arkansas)

Colorado
Oak Grove (Colorado)

Dél-Karolina
Oak Grove (Dél-Karolina)
Oak Grove (Hampton megye, Dél-Karolina)

Delaware
Oak Grove (Delaware)

Észak-Karolina
Oak Grove (Erwin, Észak-Karolina)
Oak Grove (Durham megye, Észak-Karolina)
Oak Grove Township (Durham megye, Észak-Karolina)
Oak Grove (Jones megye, Észak-Karolina)
Oak Grove (Macon megye, Észak-Karolina)
Oak Grove (Surry megye, Észak-Karolina)

Georgia
Oak Grove (Georgia)

Illinois
Oak Grove (Illinois)

Indiana
 Oak Grove (Posey megye, Indiana)
 Oak Grove (Starke megye, Indiana)
 Oak Grove Township (Benton megye, Indiana)

Kalifornia
 Oak Grove (Butte megye, Kalifornia)
 Oak Grove (Calaveras megye, Kalifornia)
 Oak Grove, (Yuba megye, Kalifornia)
 Oak Grove, El Sobrante (California) egykori neve

Kentucky
Oak Grove (Kentucky)

Louisiana
Oak Grove (Ascension megye, Louisiana)
Oak Grove (Cameron megye, Louisiana)
Oak Grove (Grant megye, Louisiana)
Oak Grove (Lincoln megye, Louisiana)
Oak Grove (West Carroll megye, Louisiana)

Maryland
 Oak Grove (La Plata, Maryland)

Massachusetts
Oak Grove (MBTA station)
Oak Grove Farm

Michigan
 Oak Grove (Livingston megye, Michigan)
 Oak Grove (Oakland megye, Michigan)
 Oak Grove (Otsego megye, Michigan)

Minnesota
Oak Grove (Minnesota)

Mississippi
Oak Grove (Mississippi)
Oak Grove (Church Hill, Mississippi)

Missouri
Oak Grove Village
Oak Grove Heights
Oak Grove (Jackson megye, Missouri)
Oak Grove (Madison megye, Missouri)

New Jersey
Oak Grove (New Jersey)

Nyugat-Virginia
Oak Grove (Mercer megye, Nyugat-Virginia)
Oak Grove (Pendleton megye, Nyugat-Virginia)

Ohio
Oak Grove (Ohio)

Oklahoma
Oak Grove (Murray megye, Oklahoma)
Oak Grove (Pawnee megye, Oklahoma)
Oak Grove (Payne megye, Oklahoma)

Oregon
Oak Grove (Clackamas megye, Oregon)
Oak Grove (Hood River megye, Oregon)

Pennsylvania
Oak Grove (Pennsylvania)

Tennessee
Oak Grove (Clay megye, Tennessee)
Oak Grove (Hardin megye, Tennessee)
Oak Grove (Sumner megye, Tennessee)
Oak Grove (Washington megye, Tennessee)

Texas
Oak Grove (Bowie megye, Texas)
Oak Grove (Kaufman megye, Texas)

Virginia
 Oak Grove (Westmoreland megye, Virginia)
 Oak Grove (Northumberland megye, Virginia)
 Oak Grove (Loudoun megye, Virginia)
 Oak Grove (Chesapeake, Virginia)
 Oak Grove (Altavista, Virginia)
 Oak Grove (Eastville, Virginia)
 Oak Grove (Manakin-Sabot, Virginia)

Wisconsin
Oak Grove (Barron megye, Wisconsin)
Oak Grove (Dodge megye, Wisconsin)
Oak Grove (közösség, Wisconsin)
Oak Grove (Eau Claire megye, Wisconsin)
Oak Grove (Pierce megye, Wisconsin)

Más
 Oak Grove-i csata polgárháborús csata